tombolo (geografia)
 Tombolo – miejscowość we Włoszech